Le elezioni presidenziali in Madagascar del 2006 si tennero il 3 dicembre.

Risultati

Note

Voci correlate 
Presidenti del Madagascar

2006
Madagascar